CXP est un code qui peut faire référence à :
 , sur l'île de Java, en Indonésie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CXP est une abréviation qui peut faire référence à :
 Programme Constellation ;
 CoaXPress ;
 Corporate Express.

Code IATA des aéroports